Koekkoek är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Barend Cornelis Koekkoek (1803–1862), nederländsk historie- och porträttmålare
 Johannes Hermanus Koekkoek (1778–1851), nederländsk marinmålare
 Slater Koekkoek (född 1994), anadensisk ishockeyspelare

Nederländska efternamn